Мели́сса По́нцио (, род. ) — американская телевизионная актриса. Понцио родилась в Нью-Йорке и обучалась в университете штата Джорджия. Начиная с конца девяностых годов, Понцио появилась в более тридцати телевизионных шоу, таких как «C.S.I.: Место преступления», «Бухта Доусона» и «Морская полиция: Спецотдел», а также снялась в нескольких малых фильмах.

Понцио наиболее известна благодаря своим второстепенным ролям в сериалах «Армейские жёны» (Lifetime, 2007—2009) и «Волчонок» (MTV, с 2011), в последнем из которых играет роль матери главного персонажа. В 2013 году Понцио также исполняла роль Карен в третьем и четвёртом сезонах сериала AMC «Ходячие мертвецы». В 2014 году она присоединилась к сериалу NBC «Пожарные Чикаго» во второстепенной роли Донны Роббинс.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Университета штата Джорджия